Nesomyrmex cataulacoides  — вид мелких муравьёв рода Nesomyrmex (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Распространение 
Африка (Камерун, Кения).

Описание 

Мелкие желтовато-коричневые муравьи, от близких видов отличаются боковыми шипами на петиоле и постпетиоле, широкими и острыми плечевыми углами переднеспинки и 11-члениковыми усиками. 
Длина головы (HL) 0.58–0.60 мм; ширина головы (HW) 0.54–0.56 мм; головной индекс (CI) 93–98; длина скапуса (SL) 0.38 мм; индекс скапуса (SI) 65–67. Промезонотум покрыт короткими отстоящими волосками. Проподеум вооружён небольшими шипиками. Брюшко гладкое и блестящее. Усики 11-члениковые с булавой из 3 сегментов. Жвалы с 5 зубцами. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито. Мелкие почвенные муравьи (длина около 2 мм) коричневого цвета, похожие на представителей рода .

Систематика 
Вид включён в состав группы Nesomyrmex cataulacoides species-group (Formicoxenini, или Crematogastrini). Ранее представители рода рассматривались в составе рода . Вид был впервые описан в 1992 году американским энтомологом Роем Снеллингом (Snelling R. R., 1934—2008; Natural History Museum of Los Angeles County, Калифорния, США) по материалам из Африки под первоначальным названием . Название вида происходит от имени рода Cataulacus, сходного с ним по внешнему виду.

Примечания

Литература 
 Bolton B. (1982). Afrotropical species of the myrmecine ant genera Cardiocondyla, Leptothorax, Melissotarsus, Messor and Cataulacus (Formicidae). — Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology, 46: 307—370 (page 319, Nesomyrmex как младший синоним Leptothorax)
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. — Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1—370.
 Kempf, W. W. (1959). A synopsis of the New World species belonging to the Nesomyrmex-group of the ant genus Leptothorax Mayr (Hymenoptera: Formicidae). — Studia Entomologica (n.s.), 2:391—432.
Nesomyrmex
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1992 году